Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 10000 metrov, tekmovanje je potekalo 23. februarja 2010.

Rezultati 

moški 10000